«На игле» () — фильм британского режиссёра Дэнни Бойла, снятый по одноимённому роману Ирвина Уэлша. Действие фильма происходит в Эдинбурге и в Лондоне, это история четырёх друзей, которых связывает лишь наркотическая зависимость, доводящая каждого до последней черты.

Это второй полнометражный фильм Дэнни Бойла, после дебютной ленты «Неглубокая могила» (1994). В 2004 году фильм был признан лучшим шотландским фильмом всех времен. Также компанией HMV «На игле» был признан лучшим британским фильмом за последние 60 лет.

Продолжение — фильм «T2: Трейнспоттинг» (2017).

Сюжет 
Повествование ведётся от имени типичного «героя нашего времени», молодого шотландца Марка Рентона. Марк (Рыжий) — подросток, который часто проводит время и употребляет наркотики со своими друзьями: Дэниелом (Кочерыжкой), фанатом фильмов о Джеймсе Бонде — Саймоном (Кайфоломом), Томми и Фрэнсисом (Франко) Бегби. Хоть Бегби не употребляет наркотики, но является неуравновешенным дебоширом. Марк весь фильм рассуждает о бренности всего, и вместо того чтобы «выбрать жизнь», он выбрал героин, но одновременно и безуспешно пытается «завязать» с ним.

Однажды в ночном клубе Марк знакомится с девушкой Дианой, а после спит с ней. Наутро он узнает, что она несовершеннолетняя школьница и поневоле начинает с ней встречаться, чтобы она не заявила в полицию. В то же время Томми бросает его девушка из-за того, что он по случайности потерял кассету, где записано их занятие сексом (на самом деле её взял без спроса Марк). Из-за этого Томми подсаживается на наркотики. Через некоторое время у Кайфолома умирает маленькая дочь, но даже это событие не останавливает друзей от дальнейшего прожигания жизни. Чтобы добывать деньги на покупку наркотиков, они вовсю начинают промышлять кражей и ограблениями. Вскоре Марка и Кочерыжку арестовывают за кражу в магазине, Кочерыжку приговаривают к 6 месяцам лишения свободы, а Марка освобождают из-за его вступления в антинаркотическую программу. В тот же день после суда Марк снова употребляет героин, и у него случается передозировка. Марка откачивают в больнице, и родители серьезно берутся за его здоровье. Они запирают сына в спальне, где он переживает сильную ломку. У Марка начинаются галлюцинации, где он видит угрожающего ему Бегби, прикованного к цепи Кочерыжку в тюремной форме и мертвую дочь Кайфолома. Пройдя период ломки, Марк проверяется на тест ВИЧ, несмотря на годы совместного использования шприцев с другими наркоманами, тест Марка отрицательный.

Бросив наркотики, Марк впадает в депрессию и лишается смысла жизни. Он посещает Томми, который сильно пристрастился к героину и получил положительный результат теста на ВИЧ. После, по совету Дианы, Марк переезжает в Лондон и устраивается агентом по продаже недвижимости, он начинает наслаждаться своей новой трезвой жизнью и переписывается с Дианой, которая держит его в курсе событий в Эдинбурге. Но нарушает идиллию Бегби, которого теперь разыскивают за вооруженное ограбление и который решает укрыться в квартире Марка. Вскоре к ним приезжает Кайфолом, ставший сутенером и торговцем наркотиками. Вскоре приходит известие о смерти Томми. После похорон — Бегби, Кайфолом и Кочерыжка подговаривают Марка вернуться вместе с ними в Лондон и продать героин крупному дилеру за 16 000 фунтов стерлингов. Успешную сделку четверка празднует в пабе, там Марку приходит идея — украсть сумку с деньгами, Кочерыжка отказывается, мотивированный страхом перед Бегби. Ночью Марк незаметно крадет сумку и бросает своих друзей в номере отеля. Наутро разъяренный Бегби крушит мебель в номере, а после его арестовывают. Фильм заканчивается монологом Марка: Так почему я это сделал? Могу предложить миллион ответов, и все неверные. Правда в том, что я подлец. Но я исправлюсь. Обязательно исправлюсь. Больше такого не повторится. Я очищаюсь и иду вперед, иду по прямой дороге и выбираю жизнь. Я уже знаю, как это будет. Я буду таким, как вы: работа, семья, телеящик на полстены, стиральная машина, тачка, музыкальный центр, электрооткрывалка, здоровье, еда без холестерина, медицинская страховка, недвижимость, дом, шмотки для отдыха, костюм-тройка, «Сделай сам», телеигры, дерьмовая жратва, дети, прогулки в парке, работа с девяти до пяти, партия в гольф, мойка машины, набор свитеров, семейное Рождество, пенсии повышение, от налогов освобождение, клизма в заднице, прозябание, смерти вечное ожидание.В заключительной сцене Кочерыжка находит в депозитарной ячейке 4000 фунтов стерлингов, оставленные Марком для него.

В ролях

Производство 

Хотя действие фильма происходит в Эдинбурге, большинство сцен были сняты в Глазго.

Чтобы сыграть человека, сидящего на наркотиках, Макгрегору пришлось сидеть на диете, которая исключала алкогольные и молочные продукты. Лишь через два месяца ему удалось сбросить вес.

Адаптация 
В фильм не вошла сцена из романа, давшая название книге, — , в которой Марк и Бегби используют здание старого заброшенного железнодорожного вокзала, где уже давно не ходят поезда, в качестве туалета, и где Марк догадывается, что старый бомж, пошутивший насчёт трейнспоттинга («что, ребятки, пришли на поезда посмотреть?»), является отцом Бегби. Однако данная сцена была включена в продолжение фильма — «Т2: Трейнспоттинг», выход которого состоялся в 2017 году.

Саундтрек 
По выходе фильма был выпущен одноимённый альбом со звуковой дорожкой, на котором были представлены Iggy Pop, Underworld, Leftfield, Blur, Primal Scream, Pulp, New Order, Elastica и другие. Трек Underworld «Born Slippy» в 2008 году был признан английским журналом MixMag лучшим танцевальным треком 25-летия.
По следам успеха звуковой дорожки в 1997 году был выпущен второй, дополнительный альбом, в основном состоящий из музыки, которая в фильме не исполнялась.

Красный диск 
 Iggy Pop — Lust For Life
 Brian Eno — Deep Blue Day
 Primal Scream — Trainspotting
 Sleeper — Atomic
 New Order — Temptation
 Iggy Pop — Nightclubbing
 Blur — Sing
 Lou Reed — Perfect Day
 Pulp — Mile End
 Bedrock feat. KYO — For What You Dream Of
 Elastica — 2 : 1
 Leftfield — A Final Hit
 Underworld — Born Slippy
 Damon Albarn — Closet Romantic

Зелёный диск 
 PF Project — Choose Life
 Iggy Pop — The Passenger
 Underworld — Dark And Long (Dark Train Mix)
 «Хабанера» (ария из оперы «Кармен»)
 Sleeper — Statuesque
 David Bowie — Golden Years
 Ice MC — Think About The Way
 Leftfield — A Final Hit
 Heaven 17 — Temptation
 Iggy Pop — Nightclubbing (Remix)
 Fun Boy Three — Our Lips Are Sealed
 Primal Scream — Come Together
 Joy Division — Atmosphere
 Goldie — Inner City Life
 Underworld — Born Slippy/NUXX (Mix)

Оценки и награды 

По сообщению газеты The Times, в 2012 году фильм «На игле» был признан лучшим британским фильмом за последние 60 лет по результатам опроса, приуроченного к празднованию 60-летия со дня восшествия королевы Елизаветы II на британский престол. Голосование проводилось компанией HMV в течение месяца, и в нём приняли участие более 24 тысяч жителей Великобритании.

Автор сценария фильма, Джош Ходж, был удостоен премии Британской академии кино и телевизионных искусств за лучший сценарий, а также выдвигался на премию «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

Продолжение 
В 2007 году Дэнни Бойл сообщил о своём намерении снять сиквел фильма, основанный также на книге Уэлша — «Порно», которая написана как продолжение романа «На игле». Предполагалось, что действие новой картины, как и в книге, будет происходить спустя 10 лет после событий первого фильма.
Юэн Макгрегор, который исполнял в оригинальной картине главную роль, дал согласие на съёмки.
Тем не менее между Макгрегором и Бойлом существовали трения ещё с того времени, когда режиссёр предпочёл отдать главную роль в фильме «Пляж» () Леонардо Ди Каприо. Лишь в 2014 году, по словам Уэлша, Бойл и Макгрегор уладили разногласия.

Российская премьера фильма-продолжения под названием «T2: Трейнспоттинг» состоялась 8 марта 2017 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Бадди-муви
Комедийно-драматические фильмы Великобритании
Фильмы Channel 4 Films
Фильмы Universal Pictures
Фильмы Великобритании 1996 года
Фильмы на английском языке
Фильмы о Лондоне
Фильмы о Шотландии
Фильмы о панк-культуре
Фильмы о наркотиках
Фильмы об Эдинбурге
Фильмы-драмы Великобритании
Чёрные комедии Великобритании
Экранизации произведений Ирвина Уэлша
Героин